Martin Koch (ur. 22 stycznia 1982 w Villach) – austriacki skoczek narciarski, drużynowy mistrz olimpijski, trzykrotny drużynowy mistrz świata i pięciokrotny medalista mistrzostw świata w lotach.

Przebieg kariery 
Pochodzi z rodziny sportowej, a jego matka jest bliską krewną Ernsta Vettoriego i Armina Koglera – dwóch utytułowanych skoczków austriackich.

W wieku niespełna 16 lat dwukrotnie wziął udział w kwalifikacjach do konkursów Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen, lecz zajmował miejsca poza pierwszą pięćdziesiątką. Pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata zdobył w 1999 w Zakopanem. Podczas rozegranych w tym samym roku mistrzostw świata juniorów, Koch po pierwszej serii był liderem zawodów. W drugiej kolejce uzyskał 26. wynik i spadł ostatecznie na 6. miejsce.

W sezonie 2001/2002 dwukrotnie uplasował się na drugim miejscu podczas konkursów w Sapporo i raz na trzecim w Engelbergu. W 2002 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City.

W 2006 na mistrzostwach świata w lotach na Kulm zajął 4. miejsce, a dwa lata później w Oberstdorfie został wicemistrzem świata w lotach. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie na skoczni K-125 w Pragelato oraz na mistrzostwach świata w lotach w 2008 zdobył złote medale w konkursach drużynowych. Złoty medal zdobył również drużynowo na mistrzostwach świata w 2009 w Libercu. W klasyfikacji generalnej PŚ najwyżej był na 6. miejscu w sezonie 2010/2011.

Jego najdłuższy ustany skok to 241,5 m – taką odległość uzyskał 11 lutego 2011 podczas drugiej serii treningowej przed konkursami Pucharu Świata w Vikersund.

2 stycznia 2010 podczas treningu przed konkursem Pucharu Świata w Innsbrucku skoczył 135 metrów, co jest nieoficjalnym zimowym rekordem skoczni.

8 stycznia 2011 w Harrachovie po raz pierwszy wygrał zawody PŚ. Drugi raz udało mu się to 5 lutego 2011 w Oberstdorfie.

22 marca 2014 roku oddał swój pożegnalny skok na skoczni Bloudkova velikanka w Planicy.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kocha na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kocha na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kocha na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kocha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Odznaczenia 
 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich – 2006

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Urodzeni w 1982